De Twee Provinciën (vervoermaatschappij), van 1942 tot 1974 een samenwerkingsverband van streekbusmaatschappijen in delen van de twee provincies Zuid-Holland en Utrecht
 De Twee Provinciën (waterschap), van 1918 tot 1970 een interprovinciaal waterschap op het grondgebied van de gemeenten Achtkarspelen, Grootegast en Grijpskerk
 De Twee Provinciën (aardappelmeelfabriek) in Stadskanaal